Премьер-министр Бурунди являлся до 1998 года главой правительства. Премьер-министра назначал президент или им становился и сам глава государства. После принятия в 1998 году временной конституции пост премьер-министра был упразднён. В 2018 году после принятия поправок к конституции должность премьер-министра была вновь восстановлена.

Список премьер-министров 
 Жозеф Симпайе (хуту) 26 января 1961 — 28 сентября 1961)
 Принц Луи Рвагасоре (тутси) (28 сентября 1961 — 13 октября 1961)
 Андре Мухирва (тутси) (20 октября 1961 — 10 июня 1963)
 Пьер Нгендандумве (хуту) (18 июня 1963 — 6 апреля 1964)
 Альбин Ньямойя (тутси) (6 апреля 1964 — 7 января 1965)
 Пьер Нгендандумве (хуту) (7 января 1965 — 15 января 1965)
(и. о.) Пье Масумбуко (тутси) (15 января 1965 — 26 января 1965)
 Жозеф Бамина (хуту) (26 января 1965 — 30 сентября 1965)
 Леопольд Биа (тутси) (13 октября 1965 — 8 июля 1966)
 Мишель Мичомберо (тутси) (11 июля 1966 — 15 июля 1972)
 Альбин Ньямойя (тутси) (15 июля 1972 — 5 июня 1973)
 Эдуар Нзамбимана (тутси) (12 ноября 1976 — 13 октября 1978)
Должность премьер-министра упразднена
 Адриен Сибомана (хуту) (19 октября 1988 — 10 июля 1993)
 Сильви Киниги (тутси) (10 июля 1993 — 7 февраля 1994)
 Анатоль Каньенкико (тутси) (7 февраля 1994 — 22 февраля 1995)
 Антуан Ндувайо (тутси) (22 февраля 1995 — 31 июля 1996)
 Паскаль-Ферме Ндимира (хуту) (31 июля 1996 — 12 июня 1998)
Должность премьер-министра упразднена

 Ален-Гийом Буньони (хуту) (23 июня 2020 — )

Премьер-министры Бурунди
Бурунди
Бурунди
Списки:Бурунди